Syv steht für

 Syv (Ort), eine dänische Ortschaft bei Roskilde

Syv ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Syv (1631–1702), dänischer Philologe